Corbești se poate referi la:

 Localități din România
 :
 Corbești (), localitate din județul Arad
 Corbești (), localitate din județul Bihor
 Corbești (), localitate din județul Mureș

Vezi și 
 Corbi
 Corbu
 Corbeni
 Corbeanca
 Cornești

Toponime românești